Naryschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Naryschkin (1742–1800), russischer Militär, Diplomat, Staatsmann und Autor 

 Sergei Jewgenjewitsch Naryschkin (* 1954), russischer Ökonom und Politiker

Naryschkin steht für:
 Naryschkin (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Naryschkina
 Naryschkino